Improvisation heißt:
 Improvisation, der spontane praktische Gebrauch von Kreativität zur Lösung auftretender Probleme
 Improvisation (Film), ein Jazzfilm von Norman Granz aus dem Jahr 1950
 Improvisation (Musik), eine Form musikalischer Darbietung

Siehe auch:

 Contact Improvisation
 Improvisationstheater
 Neue Improvisationsmusik
 Tanzimprovisation